Slovo Broadway má více významů, např.:

 Název ulice v různých městech, především Broadway v New Yorku, ale i:
 Broadway (Los Angeles) – ulici v Los Angeles
 Broadway (Miami) – ulici v Miami
 Broadway (Sydney) – ulici v Sydney
 Broadway (Londýn) – ulici v Londýně
 Broadway Market – ulici v Londýně
 Název sídel a míst:
 Broadway (Newark) – čtvrť v Newarku
 Broadwey – město v Anglii, někdy chybně psáno Broadway
 Broadway Complex – komplex budov Námořnictva USA v San Diegu
 Jiné:
 Broadway Theatre – divadlo na newyorské Broadwayi 
 Divadlo Broadway – pražské muzikálové divadlo
 Broadway (film, 1929) – film z roku 1929
 Broadway (film, 1942) – film z roku 1942 s Georgem Raftem
 Broadway (hra) – divadelní hra George Abbotta
 HMS Broadway, původním názvem USS Hunt (DD-194) – torpédoborec Britského královského námořnictva
 Broadway Video – americká televizní společnost, producent pořadů NBC Saturday Night Live a Late Night with Conan O'Brien